Bozóky István (18. század) katonai hadbíró
Bozóky István (1921–2001) színész
Bozóky István (?–2016) borász